Никола́й Александровичhttp://r-hockey.ru/player.asp?TXT=3750 r-hockey.ru Хабибу́лин () — советский и российский хоккеист, вратарь. Олимпийский чемпион 1992 года (не сыграл на турнире ни одного матча), заслуженный мастер спорта России (2002), обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг». Рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей (799), входит в топ-20 в истории лиги по этому показателю. В настоящее время — тренер вратарей.

Биография 
Жена Виктория родом из Минска.
Первым тренером был Валерий Георгиевич Голоухов. Дочь Николая Александра (род. 4 сентября 1992 г.) — бывшая профессиональная теннисистка, выступавшая за Белоруссию, замужем за одноклубником отца по «Эдмонтону» Робертом Нильссоном.

Карьера 
Спортивное прозвище в НХЛ — «Бу́линская стена» () по аналогии со знаменитой «Берлинской стеной» (). В российской спортивной журналистике встречается также перевод «Стена Булина», что не отражает игру слов.

Первый тренер — Г. Шаповалов.

Выступал за «Автомобилист» (Свердловск, 1989—1991), ЦСКА (Москва, 1991—1994), «Виннипег Джетс»/«Финикс Койотис» (1994—1999) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2001—2004), «Ак Барс» (Казань, 2004—2005), «Чикаго Блэкхокс» (2005—2009, 2013—2014), «Эдмонтон Ойлерз» (2009—2013).

Олимпийский чемпион 1992 года в составе Объединённой команды (не провёл на Олимпиаде ни одного матча), обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» (стал первым российским вратарём — обладателем Кубка Стэнли), бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России, лучший вратарь Олимпиады-2002.

Среди всех вратарей из республик бывшего СССР в регулярных чемпионатах НХЛ провёл наибольшее число матчей — 799 и наибольшее число минут на льду — 45 607.

Всего в регулярных сезонах одержал 333 победы и 46 раз отыграл «на ноль», в Кубке Стэнли на счету Николая: 72 игры, 39 побед и 6 «сухих» матчей (эти показатели не являются рекордными).

В 2014 году завершил карьеру.

25 июля 2019 года Хабибулин был назначен тренером вратарей системы сборных команд России.

10 января 2020 года Хабибулин открыл свою первую в мире онлайн-школу хоккейных вратарей Bulin School.

Золотая медаль Олимпиады-1992 в Альбервиле 
Золотая олимпийская медаль Альбервиля-1992 была вручена Хабибулину 10 лет спустя во время Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Дело в том, что на Играх 1992 года 19-летний Хабибулин был третьим голкипером Объединённой команды (после Михаила Шталенкова и Андрея Трефилова) и ни разу даже не переодевался на матчи (в хоккее на отдельный матч могут быть заявлены только два голкипера). Согласно правилам Международного олимпийского комитета медали вручаются всем заявленным на турнир хоккеистам команды-призёра, даже если этот хоккеист не провёл на площадке ни одной минуты. 22 золотые медали были вручены хоккеистам, а 23-ю, которая предназначалась Хабибулину, забрал себе главный тренер Виктор Тихонов, хотя согласно правилам никаких медалей для тренеров не предусмотрено.

Вопрос о возвращении медали Хабибулину вставал ещё перед Играми 1998 года в Нагано, но тогда решён не был. Лишь через 10 лет после Альбервиля, после того как главный тренер и главный менеджер сборной Вячеслав Фетисов обратился в ИИХФ, было принято решение изготовить для Хабибулина дополнительную медаль, и во время Игр в Солт-Лейк-Сити в раздевалке сборной России президент ИИХФ Рене Фазель и президент ОКР Леонид Тягачёв вручили медаль Хабибулину.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

См. также 
 Список вратарей НХЛ, одержавших 300 и более побед
 Список российских хоккеистов НХЛ

Примечания

Ссылки 

 Николай Хабибулин — данные по игроку на сайте Глобал Спорт Консалтинг
 Интервью с Хабибулиным после Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккейные вратари
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки ХК «Динамо-Энергия»
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки ХК «Металлург» Серов
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Русские Пингвины»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Лонг-Бич Айс Догз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккейные тренеры России